Прусино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Прусино — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Прусино — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.